In 1932/33 werd het 29ste en laatste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

FC Schalke 04 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg SV Hamborn 07, SuS Hüsten 09 en Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 en werd West-Duits kampioen. Hierdoor stootte de club door naar de eindronde om de landstitel. De club versloeg BFC Viktoria 1889, FSV Frankfurt en TSV 1860 München. In de finale stond de club opnieuw tegen Fortuna Düsseldorf, maar deze keer trok Schalke aan het kortste eind en verloor met 3:0.

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. De clubs uit de Ruhrse competitie werden verdeeld over de Gauliga Westfalen en Gauliga Niederrhein.

Bezirksliga

Groep 1

Groep 2

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse
Door de invoering van de Gauliga was er voor het twee jaar op rij geen promotie mogelijk.

Essen

Gelsenkirchen

(1): Gelsenkirchen-Heßler kreeg vier strafpunten

Bochum

Dortmund

 Play-off

2. Bezikrsklasse

Gelsenkirchen-Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer

Essen 1

Essen 2

Dortmund 1

Dortmund 2

Bochum 1

Bochum 2

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33